Esistono più comuni francesi con questo nome:

Marigny – Allier
Marigny – Giura
Marigny – Manica
Marigny – Marna
Marigny – Saona e Loira
Marigny – Deux-Sèvres
Personalità della Rivoluzione francese:

Bouin de Marigny
Bernard de Marigny